Кунет:
 Кунет — русское название финансовой пирамиды QNET.
 Кунёт — одно из названий вулкана Куньит в Индонезии.